Fereol – imię męskie pochodzenia łacińskiego, pierwotnie stanowiące zdrobniałą formę innego imienia łacińskiego – Ferreusz (Ferreus), oznaczającego „żelazny, mocny, zuchwały, nieugięty”. W Kościele katolickim istnieje pięciu patronów tego imienia, w tym: św. Fereol, biskup Uzès, św. Fereol, wspominany razem ze św. Ferucjuszem oraz św. Fereol z Vienne, towarzysz św. Ireneusza, patron Besançon.

Fereol imieniny obchodzi 4 stycznia, 5 września i 18 września.

Zobacz też 
 Saint-Fargeau
 Saint-Fargeau-Ponthierry
 Saint-Ferréol – 2 miejscowości we Francji
 Saint-Ferriol

Przypisy 

Męskie imiona łacińskie